Maryam Yazdtschi (* 1962 in Teheran) ist eine deutsch-iranische Musik- und Theaterregisseurin, Sängerin, Autorin und Comedian.

Werdegang 
Yazdtschi, die in Deutschland aufwuchs, studierte Regie und Musiktheater an der HfMT Hamburg. 1992 gründete sie MY ISSO und ist festes Ensemblemitglied des Pink Punk Pantheon in Bonn. 1993 schrieb und produzierte sie das erste deutsche Umweltmusical Crocodiles live on trees  (Uraufführung in Köln), gefördert von der DBU und dem Fonds Soziokultur (Bonn). 2001 erhielt Yazdtschi den Goldenen Graslöwen (DBU, ZDF, KiKa) für die Serie Die grünen Motten (Idee, Konzept und Exposé).

Freischaffend lebt sie in Mecklenburg-Vorpommern.

Weblinks 
 Kurzbiographie auf THEAPOLIS

Sänger
Autor
Theaterregisseur
Deutscher
Iraner
Geboren 1962
Frau